Моштейро (Вила-ду-Конде) —  район в Португалии, входит в округ Порту.
 Моштейро (Санта-Мария-да-Фейра) — район в Португалии, входит в округ Авейру.